Mannon steht für:
 Mannon (Illinois), unbesiedelte Gemeinde in Illinois, USA

Mannon ist der Familienname folgender Personen:
 Cliff Mannon (* 1970), US-amerikanischer Handballtorwart und Olympiateilnehmer 
 James Mannon (* 1942), US-amerikanischer Soziologe

Siehe auch:
 Mannan
 Manon